Charles "Sonny" Liston (8. maj 1932? – 30. december 1970), var en bokser, som blev verdensmester i sværvægt. Sonny anses for at være blandt de boksere i sværvægtsboksningens historie med det kraftigste slag..

Noter 

Boksere fra USA
Verdensmestre i sværvægtsboksning
Boksere i International Boxing Hall of Fame